O Estádio Municipal José Silveira Nune, é um estádio de futebol localizado na cidade de Louveira em São Paulo.

O estádio já sediou algumas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior e tem capacidade para 2.500 pessoas.

Ver também 
 Lista de estádios de futebol de São Paulo

Jose Silveira Nunes
Louveira (São Paulo)